Amerikai Egyesült Államok
Eunice (Arkansas)
Eunice (Kentucky)
Eunice (Louisiana)
Eunice (Missouri)
Eunice (Nyugat-Virginia)
Eunice (Új-Mexikó)
Egyéb
Eunice (állatnemzetség), gyűrűsférgek